Schimank ist der Familienname von:

 Hans Schimank (1888–1979), deutscher Physiker und Wissenschaftshistoriker
 Uwe Schimank (* 1955), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Schimanek